Arnould Locard (1841 - 1904), malacologiste et géologue
 Edmond Locard (1877 -  1966), criminologue et musicographe
 Principe d'échange de Locard
 Paul Locard (1871 - 1952), magistrat, critique musical et musicologue
 Simon Locard (1300 - 1371), combattant des Guerres d'indépendance de l'Écosse
 Younn Locard, auteur de bande dessinée français né en 1984

Voir aussi 
 Gros locard ou locard bicolore ou locard groseille : variété de pomme.